Mahama ist der Familienname folgender Personen:

 Alima Mahama (* 1957), ghanaische Politikerin, Ministerin für Angelegenheiten von Frauen und Kindern
 Aliu Mahama (1946–2012), ghanaischer Politiker und Vizepräsident
 Edward Mahama (* 1945), ghanaischer Oppositionspolitiker und Präsidentschaftskandidat
 Francis Yahaya Mahama (* 1942), ghanaischer Diplomat
 Ibrahim Mahama (* 1987), ghanaischer Konzeptkünstler
 John Dramani Mahama (* 1958), Präsident Ghanas